Plaats in Indonesië
Kamulyan (Bantarsari), een plaats in het regentschap Cilacap van de provincie Midden-Java
Kamulyan (Kuwarasan), een plaats in het regentschap Kebumen van de provincie Midden-Java
Kamulyan (Manonjaya), een plaats in het regentschap Tasikmalaya van de provincie West-Java
Kamulyan (Tambak), een plaats in het regentschap Banyumas van de provincie Midden-Java